Луфинген () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.

Входит в состав округа Бюлах. Население составляет 1552 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 0063.

Ссылки 
 Официальная страница